Contea di Chautauqua o Chautauqua County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Chautauqua (Kansas)
 Contea di Chautauqua (New York)